Перо може да се односи на следеће:

 Перо, рожна творевина код птица
 Перо (за писање, гушчје), стари прибор за писање ()
 Перо (за писање), савремени прибор за писање ()

или:
 Перо, лично име

или топоними:
 Перо (Бијела)
 Перо (Милано)
 Перо (Козенца)
 Перо (Савона)
 Перо (Тревизо)